Мкртыч Самве́лович Налбандя́н (; , Ленинакан, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, нападающий. Выступает за клуб армянской Премьер-лиги «Улисс».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Ширака». Периодически выступая в основном и дублирующем составах. В сезоне 2010 года  забил 9 мячей, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне, причём в последних 5 матчах не уходил с поля без забитого мяча. Налбандян стал также автором 300-го забитого мяча в чемпионате Армении 2010. После завершения чемпионата клуб заключил новый контракт с футболистом на три последующих года.

Достижения 
 Чемпион Армении: 2012/2013
 Обладатель Кубка Армении: 2011/12
 Финалист Кубка Армении: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Ширак»